Ectopia (do grego ektopos, fora do lugar) é um termo médico para uma posição anormal de um órgão, tecido ou gene. A maioria das ectopias é congênita (desde o nascimento), mas também podem ser adquiridas após o nascimento.

Condições médicas 
Expressão ectópica: Quando o gene se transloca para uma posição incomum causando uma expressão inusual.
Gravidez ectópica: Quando o embrião se implanta fora do útero.
Tiroides ectópica: Quando parte da glândula está fora do pescoço, geralmente no centro do tórax.
Lente ectópica: Quando o cristalino, a lente do olho, está fora do lugar, causando problemas de visão.
Testículo ectópico: Quando um testículo não está desce ao saco escrotal no primeiro ano de vida. Também conhecido como criptorquia (grego para testículo escondido).
Ectrópio cervical: Quando há tecido do útero, delicado e glandular, na parte externa do cérvix. É comum em mulheres férteis com muito estrógeno, como as grávidas ou as que consomem anticonceptivo estrogênico. Pode ser congênito. Por ser delicado, pode sangrar após relações sexuais e na menstruação.   
Dente ectópico: Quando um dente cresce fora da posição adequada para mastigação e sem harmonia com os outros dentes.
Ectopia cordis: Quando o coração nasce fora tórax.

Termos médicos